Balsamina puede referirse a:

Botánica 
 El nombre común de la planta Aristolochia baetica.
 El nombre común de la planta Achillea millefolium.
 El nombre común de la planta Hylotelephium telephium
 El nombre común de la planta Impatiens balsamina.
 El nombre común de la planta Salvia verbenaca.
 El nombre común de la planta Sanguisorba minor.
 El nombre común de la planta Sedum dendroideum
 El nombre común de la planta Sedum telephium
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum
 El nombre común de la planta Momordica charantia